When Dreams Come True – cortometraggio del 1913 diretto da Mack Sennett
When Dreams Come True – cortometraggio muto statunitense del 1913 diretto da Lucius Henderson
When Dreams Come True – cortometraggio muto statunitense del 1928
When Dreams Come True – film statunitense del 1929 diretto da Duke Worne
Serial killer (When Dreams Come True) – film statunitense del 1985 diretto da John Llewellyn Moxey